Skov ist ein dänischer Familienname.

Namensträger 
 Andreas Skov Olsen (* 1999), dänischer Fußballspieler
 Glen Skov (1931–2013), kanadischer Eishockeyspieler
 Jørgen Skov (1925–2001), dänischer Kameramann
 Kira Skov (* 1976), dänische Rock- und Fusionmusikerin
 Mie Skov (* 1986), dänische Tischtennisspielerin

 Rikke Skov (* 1980), dänische Handballspielerin
 Robert Skov (* 1996), dänischer Fußballspieler 
 Søren Skov (* 1954), dänischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Skoff
 Skou

Familienname
Dänischer Personenname